Вільє́-Сен-Дені́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на схід від Парижа, 125 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 351 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 867,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє-Сен-Дені на сайті французького Національного інституту географії
 Вільє-Сен-Дені на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільє-Сен-Дені на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільє-Сен-Дені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільє-Сен-Дені на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена